Yamazaki (山崎, 山嵜, 山咲, etc.; la première écriture étant la plus courante) est un nom de famille japonais et un nom de lieu.

Personnes 
 Amy Yamazaki, actrice britannique
 Yamazaki Ansai, philosophe
 Erina Yamazaki, doubleuse
 Hiroshi Yamazaki, directeur de la photographie
 Hōdai Yamazaki, poète
 Itsuki Yamazaki, lutteur
 Kazuo Yamazaki, lutteur
 Masakazu Yamazaki, dramaturge
 Masayoshi Yamazaki, musicien
 Yamazaki Maso, musicien
 Mei Yamazaki, chanteuse japonaise
 Naka Yamazaki, courtisane
 Naoko Yamazaki, astronaute japonaise
 Ryo Yamazaki, compositeur de musique de jeux vidéo
 Shunpei Yamazaki, inventeur
 Sōkan Yamazaki (1465-1553), poète de haïkaï
 Yamazaki Susumu, espion du Shinsengumi
 Taihō Yamazaki,  peintre et calligraphe japonais 
 Takashi Yamazaki, réalisateur
 Takumi Yamazaki, doubleur
 Tizuka Yamazaki, réalisateur brésilien ; 
 Tsuruko Yamazaki (1925-2019), artiste peintre japonaise ;  
 Tsutomu Yamazaki, acteur
 Wakana Yamazaki, doubleur
 Yuka Yamazaki, footballeuse
 Yuki Yamazaki, champion de marche
Yuma Yamazaki, joueuse de badminton

Personnages
 Kaoru Yamazaki, de Welcome to the N.H.K.
 Linna Yamazaki, de l'anime Bubblegum Crisis
 Ryuji Yamazaki, de SNK
 Shinya Yamazaki, dans la Trilogie du Pont de William Gibson
 Takashi Yamazaki, dans Cardcaptor Sakura
 Tanpopo Yamazaki, dans Imadoki!
 Sagaru Yamazaki, dans Gintama

Lieux et divers
 Yamazaki, un lieu du Japon à cheval sur les bourgs de Shimamoto, Osaka et Ōyamazaki, Kyoto, où se situe :
 la bataille de Yamazaki en 1582
 la distillerie Yamazaki
 la gare de Yamazaki
 Daily Yamazaki, un konbini
 Yamazaki Mazak Corporation
 Yamazaki (distillerie)

Homonymie de patronyme